Det har funnits flera personer med namnet Axel Eurén:

* Axel Eurén (1803–1879), svensk kyrkoherde och riksdagsman
 Axel Eurén (1862–1948), svensk lasarettsläkare och riksdagsman